Карбо́н:

 Карбон, или углепластик — полимерный композитный материал.
 Карбон (каменноугольный период) — геологический период палеозойской эры.
 Карбон — кантон в департаменте Верхняя Гаронна (Франция).
 Карбон — коммуна во Франции, столица кантона Карбон.

Персоналии 
 Карбоны — ветвь древнеримского плебейского рода Папириев.
 Карбон, Дениз (род. 1980) — итальянская горнолыжница.
 Карбон, Поль (1894—1943) — французский криминальный авторитет, марсельский гангстер, коллаборационист Второй мировой войны.

Carbon 
 Carbon — рабочая среда приложений, являющаяся упрощённой и обновлённой версией предыдущей рабочей среды Apple Mac OS 9.
 Carbon — экспериментальный язык программирования общего назначения.
 Need for Speed: Carbon — компьютерная игра (2006).